Diictodontia — група дицинодонтів. Її представники - дрібні, часто рийні, травоїдні тварини, що відомі переважно з пермських порід. Тим не менш, деякі роди зустрічались і за середнього тріасу, роблячи Diictodontia однією з небагатьох груп дицинодонтів, що пережили пермсько-тріасове вимирання.

Стстематика 

Нижче наведено кладограму, що показує внутрішні й зовнішні зв‘язки клади згідно Kammerer et al. (2013):

Примітки 

Дицинодонти
Фауна пермського періоду
Фауна тріасового періоду
Терапсиди